Ange René Armand de Mackau (1788-1855) : officier de marine et homme politique français à l'origine des lois Mackau
 Armand de Mackau (1832-1918) : homme politique français
 Marie-Angélique de Mackau (1762-1800) : dame de compagnie d'Élisabeth de France (1764-1794), sœur de Louis XVI